Deliège ist der Familienname folgender Personen:

 Irène Deliège (* 1933), belgische Kognitionswissenschaftlerin
 Paul Deliège (1931–2005), belgischer Comiczeichner und -autor
 Robert Deliège (* 1953), belgischer Anthropologe